L'Asil Roca i Pi és una institució de Badalona (Barcelonès) fundada com a llegat per Vicenç Roca i Pi per a l'atenció de pobres i malalts. És a l'antiga fàbrica de Can Gusi, obra de l'enginyer Josep Albert Barret i Moner del 1899. L'edifici és protegit com bé cultural d'interès local.

Descripció 

El recinte era originàriament una fàbrica de teixits, com s'evidencia en les tres naus paral·leles de maó vist, amb coberta a dues vessants, en l'ordenació general i en el que resta de la xemeneia, convertida en monument commemoratiu amb un bust de Vicenç de Roca i Pi. L'adaptació simplement va consistir a compartimentar els interiors de les naus i afegir-hi construccions accessòries.

Història 
Els fills de Miquel Gusi van demanar el permís d'obres el 1899 per a la construcció de la fàbrica de Can Gusi dedicada a la fabricació de teixits litúrgics. Pel testament de Roca i Pi, mort el 1852, relacionat amb la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos, es creà aquest asil que començà a funcionar el 1912.

Referències

Enllaços externs 

 Asil Roca i Pi, fitxa del catàleg de l'Ajuntament

Edificis modernistes de Badalona
Entitats de Badalona
Patrimoni monumental de Badalona
Fàbriques del Barcelonès
Bufalà